Sophisticated Lady — последний концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный совместно с гитаристом Джо Пассом. Пластинка была выпущена лишь в 2001 году на лейбле Pablo Records под студийным номером PACD-5310-2 в формате CD.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Джо Пасс — гитара.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 2001 года
Альбомы Pablo Records